Ruska Wieś ist der Name folgender Orte in Polen:

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Ruska Wieś (Ełk) im Powiat Ełcki (bis 1945 Reuschendorf, Kreis Lyck, Ostpreußen)
 Ruska Wieś (Mrągowo) im Powiat Mrągowski (bis 1945 Reuschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen)
 Ruska Wieś (Węgorzewo) im Powiat Węgorzewski (bis 1945 Reussen, Kreis Angerburg, Ostpreußen)
 Ruska Wieś Mała im Powiat Mrągowski (bis 1945 Klein Reuschendorf, Kreis Sensburg, Ostpreußen)

in der Woiwodschaft Lublin:
 Ruska Wieś (Kock) im Powiat Lubartowski

in der Woiwodschaft Podlachien:
 Ruska Wieś (Zaleszany) im Powiat Stawowolski